Vezdemarbán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vezdemarbán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Vezdemarbán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar